Фаун () може да се отнася за:

 Фавн (или Фаунус), бог от римската митология
 Фауна (Фавна), богиня от римската митология
 Фауна, животни (природа)
 Бона деа (Фауна, Фавна), „Добрата богиня“ от римската митология
 Храм на Фавн (или Фаун), храм в Рим
 Fawn River (Ontario), река в Онтарио, Канада
 Фаунтън Вали (град, Калифорния), град в САЩ
 Фаунтън (окръг, Индиана), окръг в щата Индиана, САЩ
 Фаунтън Хилс, град в щата Аризона, САЩ
 Фаунтин, град в Колорадо, САЩ